

Газерд — місто, штат Кентуккі
 Газерд — селище, штат Небраска